Stanisław Gądek (1888–1939) – major lekarz Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości
 Stanisław Gądek (1899–1940) – przodownik Policji Państwowej